Zvŕst pomeni pojavno obliko nečesa:
 jezikovna zvrst, različne oblike jezika glede na družbenost, funkcije, časovnost ipd., npr. narečje, strokovni jezik itd.
 književna zvrst, najvišja sistematska skupina pri delitvi književnih del na liriko, epiko in dramatiko 
 glasbena zvrst
 zvrst videoigre, razvrstitev videoiger po načinu igralčeve interakcije z elementi igre
 v kemiji skupino sorodnih spojin, radikalov in molekul določene kemične prvine, npr. reaktivne kisikove zvrsti, reaktivne dušikove zvrsti
 zvrst ali sorta, kulturne rastline iste vrste, ki se v določenih lastnostih razlikujejo od drugih kulturnih rastlin iste vrste – glej

Sklici